Leon Szymański (1895–1920)
 Leon Szymański (1892–1939)